Ча́ринг-Кросс:
 Чаринг-Кросс — железнодорожный вокзал в Лондоне.
 Чаринг-Кросс — перекрёсток главных улиц Вестминстера, района Лондона.
 Чаринг-Кросс — станция Лондонского метрополитена.
 Мост Чаринг-Кросс — серия картин Клода Моне.